A categoria 63 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô de 2019 ocorreu no dia 28 de agosto de 2019 no Nippon Budokan, em Tóquio, no Japão, com início às 11:00 no horário local (UTC+9).

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Campeonato Mundial de Judô de 2019